La Serie A 1916/17 fue la 20.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Central

Oeste

Final

FC Winterthur ganó el campeonato.

Referencias
RSSSF

1917
Fútbol en 1916
Fútbol en 1917
Suiza en 1916
Suiza en 1917